Fresnillo de las Dueñas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fresnillo de las Dueñas (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Fresnillo de las Dueñas (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar